Mikhaïl Kalàixnikov, militar, polític i dissenyador d'armes rus. Diverses armes prenen el seu nom, entre les que s'hi troben:
 AK-47, fusell d'assalt.
 Metralladora PK, metralladora de propòsit general.

Geografia 
 Kalàixnikov (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia